Superligaen (1991) była 79. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Był to zarazem pierwszy sezon pod nazwą Superligaen. Liga liczyła 10 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Brøndby IF.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 Silkeborg IF – Boldklubben 1909 3 – 4; 2 – 0

Zespół Silkeborg IF utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1991 w Danii
1991 w piłce nożnej